Cedar Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Ridge (Arizona)
 Cedar Ridge (Nevada County, Kalifornien)
 Cedar Ridge (Tuolumne County, Kalifornien)
 Cedar Ridge (Missouri)
 Cedar Ridge (Oklahoma)
 Cedar Ridge (Pennsylvania)